Parochodaeus är ett släkte av skalbaggar. Parochodaeus ingår i familjen Ochodaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Parochodaeus